Keri kan syfta på följande:

 Kerí (ort i Grekland), ort i Joniska öarna, Grekland 
 Kockskär (), ö i Harju län, Estland